

Рацлавкі — село в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Рацлавкі — село в гміні Некля Вжесінського повіту Великопольського воєводства